Kobiljača, naselje u općini Pojezerje, Hrvatska
 Kobiljača (Ilidža, BiH), naselje u općini Ilidža, BiH